Nobuhito Kashiwabara (jap. 柏原暢仁; ur. 13 sierpnia 1988 r. w Hakubie) – japoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Cold Weather Combat Training Unit.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nobuhito Kashiwabara pojawił się w 26 grudnia 2004 roku, podczas zawodów Far East Cup w japońskiej miejscowości Otoineppu, gdzie uplasował się na 42. pozycji, na dystansie 7,5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2009 roku w Ruce, gdzie uplasował się na 43. pozycji w spricie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kashiwabara nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Japońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009